Песма Евровизије 2006. се одржала 18. маја и 20. маја 2006. у Атини, главном граду Грчке и једном од најстарије насељених градова у Европи. Ово је било 51. издање Песме Евровизије, на којем су учествовале песме представнице 37 земаља. Програм су из атинске Олимпијске дворане водили Марија Менунос и Сакис Рувас. Победио је фински хард рок састав Лорди, са 292 поена, највишим бројем поена икада у историји Песме Евровизије.

Осим званичног лога Песме Евровизије са грчком заставом у срцу, грчка телевизија је осмислила и визуелни идентитет кроз две под-теме, Диск из Фаиста, популарни симбол старе Грчке, и таласни мотив у пет боја, за које каже како представљају пет елемената Грчке (златна – плаже, зелена – природу, бела – јарко Сунце, црвена – живост и гостопримство, и плава, наравно – море), који, како почиње музика, оживљавају и покрећу се у њеном ритму. Након истанбулског „Под истим небом“ и кијевског „Буђење“, званични слоган атинске Песме Евровизије је „Осети ритам“, налик на слоган грчког туризма „Осети мит“. Организација Песме Евровизије припала је Грчкој након победе Елене Папаризу на Песми Евровизије 2005. у Кијеву. Након Лондона, Амстердама, Стокхолма, Париза, Минхена, Рима и Осла, Песма Евровизије је организована у још једном олимпијском граду.

Такмичење је одржано у две вечери, полуфиналу 18. маја и финалу 20. маја. У финалу је изведено 24 композиције, а директно учествују песме из десет најбоље пласираних земаља са Песме Евровизије 2005. (али види доле), те тзв. „Велике четворке“ – Уједињеног Краљевства, Француске, Немачке и Шпаније. Овим 14 песмама придружило се у финалу још десет најбоље пласираних композиција из полуфинала, у којем су се такмичиле остале 23 песме. Први пут се у такмичарским песмама појавио албански језик, као и један од језика из Океаније, тахићански.

Ток такмичења 

О победнику одлучују гледаоци у поступку који се назива телегласањем. Телегласање се врши у одређеном временском периоду након извођења песама, тако што гледаоци зову телефонски број испред песме за коју жели да гласају, и то засебно у свакој земљи учесници (ови позиви нису бесплатни). Песма која освоји највише гласова гледалаца у одређеној земљи добија 12 поена, следећа 10, затим 8,7,6,...,1 поен. Ови гласови ће затим (иза сцене) бити достављени контролору гласања, након чега се у програм редом уживо укључују водитељи из студија свих земаља учесница и саопштавају поене из те земље. Ова процедура, која је за поклонике Евровизије несумњиви врхунац вечери, је претходних неколико година умела да потраје доста преко сат времена, је за већину гледалаца изгледа била напросто сувише дуга и заморна – примећено је, наиме, да је гледаност у многим земљама драстично опадала током саопштавања гласова. Зато ће се, по први пут 2006. године, након укључења из сваког студија у пренос, на табли одмах појављивати поени од 1 до 7, док ће спикер уживо саопштавати једино поене 8, 10 и 12. Једино ће три земље које буду последње гласале, због неизвесности око исхода, саопштавати уживо све своје поене (un point! deux points!... douze points!). Поени се саопштавају једино у финалу, које ће овим скраћеним поступком гласања, испробаним на Дечјој песми Евровизије 2005., бити враћено у договорен термин од три сата. У полуфиналу, које траје само два сата, се након телегласања једино случајним редоследом саопште песме које су избориле пласман у финале.

Правила су такође измењена и у погледу директног пласмана у финале, који ће почевши од 2007. припадати једино песмама из шест најбоље пласираних земаља на прошлогодишњем такмичењу и „Велике четворке"; преосталих четрнаест песама ће се пласирати из полуфинала, на којем ће учествовати све остале земље (до тридесет) и које ће тиме и само бити продужено на три сата.

Програм Песме Евровизије 2006. је водила Марија Менунос, позната грчко-америчка телевизијска водитељка и глумица, и Сакис Рувас, који је са песмом Shake It освојио треће место за Грчку на Песми Евровизије 2004. у Истанбулу. За Менунос се може чути и да ће водити прво издање шоу програма који би по евровизијској лиценци и формату од 2007. у Сједињеним државама требало да приказује НБЦ. По неписаном правилу, прошлогодишња победница Елена Папаризу ће водити укључења у програм из собе за извођаче.

Званични спонзори Песме Евровизије 2006. су Космоте и Амстел.

Пре децембарског рока за потврду учешћа, са овогодишње Песме Евровизије повукле су се Аустрија и Мађарска. Мађарски емитер је повлачење 9. децембра образложио недостатком новца, док је из Аустрије 18. јуна након дугог низа разочаравајућих резултата (са изузетком Алфа Појера 2003) поручено да „је такмичење постало пародија својих ранијих издања, у потпуном раскораку са оним што се данас дешава на аустријској музичкој сцени“. Чешка Република и Грузија су у октобру потврдиле да се ове године неће придружити фестивалу. Због унутрашњих проблема између националних емитера РТС и РТЦГ око избора песме представнице, након скандала који је изазвало гласање на изборном фестивалу Европесма-Еуропјесма, Србија и Црна Гора се званично повукла на састанку шефова делегација 20. марта 2006; гледаоци из Србије и Црне Горе ће, међутим, ипак учествовати у телегласању. Осигурано место за представника Србије и Црне Горе у финалу припало је Северини из Хрватске, а Референтна група ЕРУ је препоручила да СЦГ не буде додатно кажњена због касног повлачења осим прописаног плаћања пуне накнаде за учешће.

Јерменија ове године по први пут наступа на Песми Евровизије. На овој Песми Евровизије биће изведен и 1000. по ред евровизијски наступ: биће то песма Every Song Is A Cry For Love ирског представника Брајана Кенедија у полуфиналу.

Полуфинале

Финале

Табеле

Резултати полуфинала

Резултати финала

Награде Марсел Безенсон 
 Награда новинара: , Лорди, -{Hard Rock Hallelujah}-
 Награда композитора за најбољу композицију: , Хари Мата Хари, Лејла (композитор: Жељко Јоксимовић)
 Награда досадашњих победника за најбољег извођача: , Карола, -{Invincible}-

Извођачи који су учествовали раније

Службени албум 

-{Eurovision Song Contest: Athens 2006}- је службени компилацијски албум такмичења одржаног 2006. године, који је саставила Европска радиодифузна унија, а 28. априла 2006. године издала кућа -{Universal Music Group}-. Албум садржи свих 37 песама изведених на Евросонгу 2006. године, укључујући полуфиналне нумере које нису добиле право учешћа у великом финалу.

Погледајте и 
 Песма Евровизије
 Европесма-Еуропјесма

Извори

Спољашње везе 

 http://www.eurovision.tv/ Званично мрежно место Песме Евровизије
 https://web.archive.org/web/20080430143002/http://www.eurovisionathens.gr/ Званично место Песме Евровизије 2006. (ЕРТ)

Песма Евровизије 2006.
Песма Евровизије по годинама
Музички фестивали 2006.